Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2003 года прошёл с 14 по 22 ноября в Ванкувере (Канада). Это был 73-й чемпионат мира среди мужчин и 16-й среди женщин. В нём приняли участие 505 атлетов из 85 стран. Накануне начала турнира Международная федерация тяжёлой атлетики объявила об отстранении от соревнований трёх известных болгарских спортсменов Галабина Боевского (до 69 кг), Георгия Маркова (до 77 кг) и Златана Ванева (до 85 кг). Они были обвинены в подмене своих допинг-проб и дисквалифицированы. В феврале 2004 года стало известно о дисквалификации на основе результатов допинг-контроля ещё 11 атлетов из 10 стран и пересмотре распределения медалей в 4 весовых категориях у мужчин и в одной у женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины 
{| 
|-
!colspan=7|48 кг
|-
|Рывок
| || 90.0 кг
| || 85.0 кг
| || 85.0 кг
|-
|Толчок
| || 110.0 кг
| || 107.5 кг
| || 105.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Ван Минцзюань|Китай}} || 200.0 кг
|{{flagmedalist|Ари Виратаворн|Таиланд}} || 190.0 кг
|{{flagmedalist|Нурджан Тайлан|Турция}} || 187.5 кг
|-
!colspan=7|53 кг
|-
|Рывок
| || 100.0 кг
| || 97.5 кг
| || 95.0 кг
|-
|Толчок
| || 127.5 кг
| || 122.5 кг
| || 120.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Удомпорн Полсак|Таиланд}} || 222.5 кг
|{{flagmedalist|Ли Сон Хи|КНДР}} || 222.5 кг
|{{flagmedalist|Чанпим Кантатиан|Таиланд}} || 217.5 кг
|-
!colspan=7|58 кг
|-
|Рывок
| || 100.0 кг
| || 97.5 кг
| || 92.5 кг
|-
|Толчок
| || 125.0 кг
| || 120.0 кг
| || 120.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Сунь Цайянь|Китай}} || 225.0 кг
|{{flagmedalist|Патмавати Абдул Хамид|Индонезия}} || 217.5 кг
|{{flagmedalist|Айлин Дашделен|Турция}} || 210.0 кг
|-
!colspan=7|63 кг
|-
|Рывок
| || 113.5 кг
| || 110.0 кг
| || 107.5 кг
|-
|Толчок
| || 138.0 кг
| || 137.5 кг
| || 135.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Наталья Скакун|Украина}} || 247.5 кг
|{{flagmedalist|Лю Ся|Китай}} || 245.0 кг
|{{flagmedalist|Анна Батюшко|Белоруссия|1995}} || 240.0 кг
|-
!colspan=7|69 кг
|-
|Рывок
| || 120.0 кг
| || 117.5 кг
| || 117.5 кг
|-
|Толчок
| || 150.0 кг
| || 145.0 кг
| || 140.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Лю Чуньхун|Китай}} || 270.0 кг
|{{flagmedalist|Эстер Круцлер|Венгрия}} || 262.5 кг
|{{flagmedalist|Валентина Попова|Россия}} || 257.5 кг
|-
!colspan=7|75 кг
|-
|Рывок
| || 117.5 кг
| || 115.0 кг
| || 112.5 кг
|-
|Толчок
| || 145.0 кг
| || 140.0 кг
| || 135.0 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Нахла Рамадан|Египет}} || 262.5 кг
|{{flagmedalist|Славейка Ружинска|Болгария}} || 252.5 кг
|{{flagmedalist|Шуле Шахбаз|Турция}} || 242.5 кг
|-
!colspan=7|+75 кг
|-
|Рывок
| || 137.5 кг
| || 130.0 кг
| || 125.0 кг
|-
|Толчок
| || 162.5 кг
| || 160.0 кг
| || 157.5 кг
|-bgcolor=ffffcc
|Сумма
|{{flagmedalist|Дин Мэйюань|Китай}} || 300.0 кг
|{{flagmedalist|Альбина Хомич|Россия}} || 290.0 кг
|{{flagmedalist|Ольга Коробка|Украина}} || 277.5 кг
|}

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики

Ноябрь 2003 года
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Канаде